Ballard steht für:
 Ballard (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Tony Ballard, Heftromanserie

Ballard ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ballard (Arkansas), im Sharp County
 Ballard (Kalifornien), im Santa Barbara County
 Ballard (Anderson County, Kentucky)
 Ballard (Menifee County, Kentucky)
 Ballard (Maryland), im Prince George’s County
 Ballard (Mississippi), im Madison County
 Ballard (Missouri), im Bates County
 Ballard (North Carolina), im Martin County
 Ballard (Oklahoma), im Adair County
 Ballard (Salt Lake County, Utah)
 Ballard (Uintah County, Utah)
 Ballard (Washington), im King County
 Ballard (Kanawha County, West Virginia) – nicht mehr existent
 Ballard (Monroe County, West Virginia)
 Ballard Avenues, im Davis County, Utah
 Ballard Corners, im Saratoga County, New York
 Ballard County, Verwaltungseinheit in Kentucky
 Ballard Crossing, im Hamilton County, Texas
 Ballard Crossroads, im Gates County, North Carolina
 Ballard Gardens, im Baltimore County, Maryland
 Ballard Junction, im Cache County, Utah
 Ballard Park, im Hillsborough County, Florida
 Ballard Pines, im Brevard County, Florida
 Ballard Woods, im Albemarle County, Virginia
 Ballardvale in Massachusetts

im NRHP gelistete Objekte:
 Ballard Avenue Historic District, in Seattle, Washington (ID-Nr. 76001885)
 Ballard Bridge, in Seattle, Washington (ID-Nr. 82004231)
 Ballard Carnegie Library, in Seattle, Washington (ID-Nr. 79002535)
 Ballard County Courthouse, in Wickliffe, Kentucky (ID-Nr. 80001480)
 Ballard Farm, in Georgia, Vermont (ID-Nr. 93001241)
 Ballard Road Covered Bridge, in Jamestown, Ohio (ID-Nr. 75001408)
 Ballard School, in Brunswick, Georgia (ID-Nr. 04001181)
 Ballard-Howe House, in Seattle, Washington (ID-Nr. 79002536)
 Ballard-Marshall House, in Orange, Virginia (ID-Nr. 88002138)
 Ballard-Maupin House, in Free Union, Virginia (ID-Nr. 99000142)

Unternehmen:
 Ballard Power Systems Inc., kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen, siehe Ballard Power Systems
 Ballard Power Systems AG, früherer Name der NuCellSys GmbH, Entwicklungsfirma für Brennstoffzellen für Fahrzeuge, siehe Ballard Power Systems
 H. C. Ballard & Son, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

geografischer Objekte:
 Ballard Down, für Kalksteinformationen bekannte Region in Dorset, England
 Ballard Bayou, Fließgewässer im Caldwell Parish, Louisiana
 Ballard Brook, Fließgewässer im Merrimack County, New Hampshire
 Ballard Fork, Fließgewässer im Boone County, West Virginia
 Ballard Harmon Branch, Fließgewässer im McDowell County, West Virginia
 Ballard Run, Fließgewässer im Wirt County, West Virginia
 Ballard Slough, See im Tipton County, Tennessee
 Ballard Spring Branch, Fließgewässer im Williamson County, Tennessee
 Ballard Mine (Alabama), Mine im Shelby County
 Ballard Mine (Colorado), Mine im Lake County
 Ballard Mine (Montana), Mine im Jefferson County
 Ballard Mine (South Dakota), Mine im Custer County
 Ballard Green, Park im Fairfield County, Connecticut
 Ballard State Waterfowl Management Area, Park im Ballard County, Kentucky
 Ballard Wildlife Management Area, Park im Ballard County, Kentucky
 Ballard Spur, Felssporn in der antarktischen Ross Dependency
 Mount Ballard, Berg in der Antarktis

astronomischer Objekte:
 (11277) Ballard, Asteroid

Siehe auch:
 Ballard Branch
 Ballard Creek
 Ballard Lake
 Ballard Pond
 Balard